est une expression anglo-saxonne signifiant « de retour en noir ». Elle peut faire référence à :

Littérature 

 , roman de Zoey Dean publié en 2005 ;
 , arc narratif de Spider-Man, écrit par Joseph Michael Straczynski et publié en 2007.

Musique 

 , album d'AC/DC sorti le  ;
 , chanson issue de l'album ;
 , album de Whodini sorti le .

Voir aussi